Page ([], frz. ‚Edelknabe‘) steht für:
 ein junger Adliger im fürstlichen Dienst, siehe Schildknappe
 ein uniformierter Hoteldiener, siehe Page (Hotel)
 junge Hilfskraft von Parlamenten und Gerichten in den Vereinigten Staaten und Kanada, siehe Senatpagen
 Page (Familienname) (auch Pagé), ein englischer und französischer Familienname (mit Namensträgern)
 Page Motor Vehicle Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Page ([], engl. ‚Seite‘) steht für:
 Webseite, eine Datei einer Website
 Speicherseite, eine Einheit im Arbeitsspeicher eines Computers
 Page (Zeitschrift), eine Zeitschrift für Mediendesign
 (71556) Page, ein Asteroid des Hauptgürtels

PAGE steht als Abkürzung für:
 ein molekularbiologisches Trennverfahren, siehe Polyacrylamid-Gelelektrophorese

 PAGE (XML), Page Analysis and Ground truth Elements

Page ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Page (Arizona)
 Page (Idaho)
 Page (Indiana)
 Page (Minnesota)
 Page (Nebraska)
 Page (New Mexico)
 Page (New York)
 Page (North Dakota), im Cass County
 Page (Oklahoma)
 Page (Virginia)
 Page (Washington)
 Page (West Virginia)
 Page Brook (New York)
 Page Center (Iowa)
 Page City (Kansas)
 Page City (Missouri)
 Page Hollow (Virginia)
 Page Manor (Ohio)
 Page Park (Florida)
 Page Springs (Arizona)

Siehe auch:

 Page Bluff, Kliff im Palmerland, Antarktika
 Kap Page, Kap an der Davis-Küste, Grahamland, Antarktika
 Paige

Abkürzung